Хайнфельд () — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Лилинфельд. Население составляет 3862 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 44,73 км². Официальный код — 31403.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Альберт Питтерле (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 15 мест.
 АНП занимает 8 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии